Суперкубок Грузії з футболу 2019 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 лютого 2019 року між чемпіоном Грузії Сабуртало та володарем кубку Грузії Торпедо.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2019
Грузія
2019 у Грузії